Милье — фамилия.
 Милье, Поль (1855—1924) — французский либреттист и драматург.
 Милье, Софи (род. 1983) — французская шахматистка, международный мастер (2009).
 Мильё, Георгий Францевич (Милляр; 1903—1993) — советский актёр театра и кино.